Вениамин Константинович Шалагинов (4 января 1910 — 4 марта 1981, Новосибирск) — советский деятель юстиции, писатель. Член Союза писателей СССР (1968). Автор основанных на материалах судебных процессов книг «Судья», «Конец атамана Анненкова» и «Защита поручена Ульянову».

Биография 
Родился 4 января 1910 года (22 декабря 1909) на станции Иннокентьевская в семье рабочего литейного цеха паровозного депо.

Окончив в 1926 году среднюю школу поступил на факультет права Иркутского государственного университета, который окончил в 1930 году и был оставлен там ассистентом на кафедре.

По комсомольской мобилизации направлен в судебные органы — вначале был народным судьей в Братском остроге (г. Братск), вскоре стал членом Восточно-Сибирского краевого суда, затем помощником прокурора того же края, и начальником управления юстиции Иркутской области.

В 1939 году вступил в ВКП(б), но, в том же году уволился из органов юстиции, уехал из Сибири: корреспондент «Восточно-Сибирской правды» в Красноярске, затем «Известий» в Казани.

В годы Великой Отечественной войны был призван в РККА — военный судья, член трибунала гарнизона, председатель трибунала дивизии.

После войны продолжил службу в армии. Известно, что будучи в 1956 году Заместителем председателя Военного трибунала Сибирского Военного Округа полковник юстиции В. К. Шалагинов подписал справку о посмертной реабилитации «за отсутствием состава преступления» расстрелянного в 1939 году по обвинению в шпионаже в пользу Японии писателя В. А. Итина.

в 1962 году уволен по выслуге лет в звании полковника юстиции.

Занимался литературной работой. В 1968 году принят в Союз писателей СССР.

Умер в 1981 году в Новосибирске.

…Литературе я отдал часы, юстиции — сутки. Был следователем, народным судьей, юрисконсультом, прокурором, начальником управления юстиции области, членом и председателем судов и трибуналов. Катил всю жизнь два колеса и «навсегда» остался юристом, как впрочем, «навсегда» остался и литератором. … Мне хотелось бы родиться еще раз, в каком-то другом году, поближе к двухтысячному, чтобы оглядеть океан новой жизни и почитать книжки, которые напишут новые поколения.

Награды 
Награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За доблестный труд» и другими.

Лауреат премии Новосибирского комсомола 1970 года (за книгу «Защита поручена Ульянову»).

Творчество 
Печатался начал с 1935 года — первые стихи и рассказы опубликованы в иркутском журнале «Будущая Сибирь». До войны напечатал четыре рассказа.

После войны написал книгу «Судья» (1952), изданию которой предшествовала публикация в «Новом мире» (1951) и в библиотечке «Огонька», книга была напечатана в польском журнале «Приязнь», трижды переиздавалась московским Госюриздатом, вышла отдельным изданием в Венгрии и Румынии.

Помнится, кто-то сравнивал советского судью с лесоводом. Какая это верная параллель! Вот здесь надо выкорчевать старый, трухлявый пень, срезать сухую ветку, которая калечит дерево. Вон там — освободить молодую поросль от разбойных сорняков, закрывающих над нею чистое, ясное небо. А вот пошатнувшееся деревцо. Оно требует твёрдой участливой руки — надо поставить подпорку, присыпать свежей землёй оголившиеся корни… Так и советский судья. Он живёт в цветущем молодом саду советского общества.

Книга получила признание не только литературных критиков, но и стала цитируемой в работах по юриспруденции:
Судебная практика дает огромный материал. Свидетельство тому — очерк В. Шалагинова «Судья». В. Шалагинов не литератор-профессионал. Он — судебный работник. Ему захотелось рассказать о жизни и деятельности сибирского судьи Николая Александровича Елизарьева, с которым он связан многими годами совместной работы.
В. Шалагинов показывает, что наш суд — прямая противоположность суду буржуазному. Он раскрывает революционный, социалистический характер советского правосудия. В центре «Воспоминаний» — Елизарьев — вдумчивый, самокритичный, любящий свою работу судья. Он прошел большой жизненный путь — от судебного курьера до члена Областного суда.
Советский закон, — правильно отмечает В. Шалагинов, — достаточно требователен ко всем — и к людям старшего поколения, и к молодежи. Но в то же время он полон истинной человечности, особенно в применении к малолетним правонарушителям.

В 1964 году в Воениздате вышла книга новелл «Перед лицом закона: Заметки военного юриста».

Автор ряда книг о значительных судебных процессах.

Так книга «Конец атамана Анненкова» (1969) основана на материалах судебного процесса над атаманом, восстановил картину чудовищных зверств и произвола, которые учинялись Анненковым и ему подобными над рабочими и крестьянами Сибири.

Недавно в Новосибирске вышла интересная брошюра В. Шалагинова о конце «черного атамана». Автор, еще молодым студентом, видел Анненкова на суде. Он перелистал шесть томов допросов, решив выяснить: какое же слово произнес тогда атаман? Конечно, протоколы суда его не зафиксировали. Шалагинов пришел к мысли, что это страшное слово может быть только местного происхождения. И он нашел это слово — вот оно: «Карагач»! Шалагинов стал выяснять смысл этого слова и узнал, что так назывался город, КОТОРОГО НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. А между тем он. был! Все-таки был он, проклятый!

Книга «Последние» основана на материалах судебного процесса в Новониколаевске над белыми генералами Бакичем, Смольниным, Тервандом, Степановым-Разумником и их сообщниками.

Отдельное направление работы — исследование биографии В. И. Ульянова (Ленина) как юриста. Этой темой писатель заинтересовался ещё будучи студентом, взяв её темой своей дипломной работы ещё в 1928 году, но получил запрет заниматься этой темой. Шалагинов стал заниматься поиском источников по личной инициативе, продолжив поиск архивов и свидетелей уже будучи прокурором и судьей. За тридцать лет собрал 18 папок протокольных записей судебных заседаний в которых участвовал Ленин. Работа вылились в книгу «Защита поручена Ульянову» (1967) основанной на документах судебных процессов в которых участвовал В. Ульянов, а также ряда статей в журналах.
Новосибирец Вениамин Шалагинов, юрист по образованию и многолетней практике, написал книгу «Защита поручена Ульянову». Как известно, двадцатитрехлетний Владимир Ульянов, получив университетский диплом, вел адвокатские дела… Эта сторона биографии Ленина исследовалась до В. Шалагинова очень мало.
Новым словом является книга Вениамина Шалагинова «Защита поручена Ульянову». … Вениамин Шалагинов воссоздал обстановку того времени, и за судебными папками мы увидели живого Владимира Ульянова, страстного защитника обездоленных, с блеском одерживавшего победу над коронным судом.
Слава Богу, наш писатель-сибиряк побывал в ценных архивах задолго до Волкогонова и других перелицовщиков истории. Его небольшая книжка «Защита поручена Ульянову» (Новосибирск, 1967) стала заметным событием в литературе о Ленине. Я не только читал её, но имел возможность не раз слушать живые рассказы автора об этой его работе. Вениамин Константинович был достойный и принципиальный человек. Он не приобрел ученых степеней, но имел дар ответственного служения Истине. Шалагинов не промолчал бы подобно многим нынешним «специалистам по Ленину», доведись ему читать ахинею жадных до сенсаций волкогоновых.

Последняя книга писателя — роман «Кафа» (1979) рассказывает о крахе колчаковщины в Сибири, в центре повествования — образ юной Ольги Батышевой, революционерки-подпольщицы с партийной кличкой «Кафа», приговоренной колчаковцами к смертной казни.

Библиография 
Отдельные издания:
 Судья: очерки (о члене Новосиб. обл. суда Н. А. Елизарьеве). — Москва: Правда, 1952. — 72 с. — (Библиотечка «Огонек» № 21).
 Судья: очерки (о члене Новосиб. обл. суда Н. А. Елизарьеве). — Новосибирск: Новосибирское областное гос. издательство, 1952. — 168 с.
 Судья: очерки (о члене Новосиб. обл. суда Н. А. Елизарьеве). — Изд. испр. и доп. — М.: Госюриздат, 1957. — 208 с.
 Судья: очерки (о члене Новосиб. обл. суда Н. А. Елизарьеве). — 2-е изд. — Москва: Госюриздат, 1959. — 208 с.
 Judecătorul / S. Şalaghinov; Trad. din limba rusă de R. Hilva. — Bucureşti: Cartea rusă, 1952. — 129 с.
 A bíró / V. Salaginov; Ford. Tardy Lajos. — Budapest: Magyar-szovjet társaság: Új magyar könyvkiadó, 1953. — 133 с.
 Елена Николаевна: Рассказ. — 2-е изд, доп. — Новосибирск, 1956. — 230 с.
 Перед лицом закона: Заметки военного юриста. — Москва: Воениздат, 1959. — 46 с.
 Перед лицом закона: заметки военного юриста (детективные рассказы и новеллы). — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1968. — 264 с.
 Как иногда бывает…: рассказы. — Москва: Воениздат, 1964. — 44 с.
 Защита поручена Ульянову. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство], 1967. — 132 с.
 Защита поручена Ульянову. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1970. — 263 с.
 Защита поручена Ульянову. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1985. — 255 с.
 Конец атамана Анненкова / предисл. И. Эйнгорна. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1969. — 62 с.
 Последние: документальные повести. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1973. — 144 с.
 Про Егорку мамам и папам: Рассказы / Ил.: О. и И. Зайцевы. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1974. — 64 с.
 Кафа: Роман / Худож. С. В. Калачев. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1979. — 511 с.
 Кафа: Роман . — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1989. — 488 с. (серия «Библиотека сибирского романа»)
 Предупреждённая трагедия: очерки и рассказы. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1980. — 558 с.

Публикации в журналах:
 Полоса у дороги. Рассказ. // Сибирские огни, № 2, 1948. — стр. 3—12.
 Помощник присяжного поверенного Ульянов. Самара (Размышления над архивным кладом). // Сибирские огни, № 4, 1965
 О Ленине-юристе // Сибирские огни, № 1, 1967

Литература 
 Через великие вершины: воспоминания // Вечер. Новосибирск. — 1980. — 24 мая. — С. 3.
 Вениамин Константинович Шалагинов: некролог // Сибирские огни. — 1981. — № 6. — С. 191—192.
 Баландин Л. — Вениамин Шалагинов. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1984. — 64 с. (библиотечка «Литературные портреты»)
 Баландин Л. — По долгу и совести: к 80-летию В. К. Шалагинова // Вечер. Новосибирск, 8 января 1990. — стр. 3
 Мостков Ю. — Во имя справедливости: [к 80-летию В. К. Шалагинова // Советская Сибирь, 4 января 1990.- стр. 3
 Максимов С. — Слово судьи о судье: памяти писателя // Советская юстиция, № 4, 1985. — стр. 23-24

Примечания

Источники 
 Шалагинов Вениамин Константинович // Новосибирск: энциклопедия. — Новосибирск, 2003. — С. 963.
 Шалагинов Вениамин Константинович // Пащенко Л. С. / Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2010. — Новосибирск, 2009. — стр. 9-10.
 Шалагинов Вениамин Константинович / Яновский Н. — Русские писатели Сибири XX века. Материалы к словарю. — Новосибирск, 1997.

Выпускники Иркутского государственного университета
Члены ВКП(б)
Судьи СССР